177415 Queloz, asteroide della fascia principale
 Didier Queloz, astronomo svizzero